Muški košarkaški olimpijski turnir 1988. odigrao se u Seulu od 17. do 30. rujna. SAD nisu obranile naslov nego je drugi i posljednji naslov u povijesti osvojila sovjetska reprezentacija.

Turnir

Skupina A 

18. rujna 1988.

20. rujna 1988.

21. rujna 1988.

23. rujna 1988.

24. rujna 1988.

Skupina B 

17. rujna 1988.

20. rujna 1988.

21. rujna 1988.

23. rujna 1988.

24. rujna 1988.

Izbacivanje 

M